Die  17. U-17-Fußball-Weltmeisterschaft fand vom 6. bis zum 28. Oktober 2017 in Indien statt. Indien war somit zum ersten Mal überhaupt Ausrichter eines Wettbewerbes unter der Obhut der FIFA. Titelverteidiger wäre zum zweiten Mal in Folge Nigeria gewesen, doch die Nationalmannschaft konnte den Titel bei dieser Weltmeisterschaft nicht verteidigen, da sie schon in der Qualifikation zum U-17-Afrikacup 2017 in Gabun scheiterte und eine Qualifikation für die WM-Endrunde damit nicht mehr möglich war.

Wahl des Austragungsortes 
Bis zum 15. November 2013 hatten interessierte Nationen die Möglichkeit, sich um die Austragung der Endrunde 2017 zu bewerben. Zum Fristende haben fünf Nationen ihr Interesse an einer Austragung bekundet, auf einer Sitzung des FIFA-Exekutivkomitees im Mai 2013 auf Mauritius wurden diese offiziell als Bewerber bestätigt:

Im Juli 2015 gab der Südafrikanische Verband bekannt, das man die Bewerbung zurückziehen würde. Zur Wahl standen mit Aserbaidschan, Indien, Irland und Usbekistan somit noch vier Länder. Über den endgültigen Austragungsort stimmte das Exekutivkomitee der FIFA am 5. Dezember 2013 auf einer Sitzung in Salvador, Brasilien ab. Dabei setzte sich Indien gegen seine drei Mitbewerber durch.

Austragungsorte 
Ursprünglich haben die acht Städte Neu-Delhi, Mumbai, Kalkutta, Bangalore, Margao, Kochi, Pune und Guwahati ihre Absicht bekundet, Spiele der Weltmeisterschaft austragen zu wollen. Schließlich wurden sechs der acht Städte als offizielle Spielorte bestimmt, die Städte Bangalore und Pune wurde nicht weiter berücksichtigt. Die Stadien wurden für die Endrunde der Weltmeisterschaft umfangreich renoviert und modernisiert. Für den Fall, dass eines der Stadien nicht rechtzeitig zu Beginn der Weltmeisterschaft Spiel-tauglich war, wurden vier Ersatz-Stadien in Ahmedabad, Pune, Chennai und Thiruvananthapuram bestimmt, wo im Notfall Spiele ausgetragen werden konnten.

Teilnehmer

Qualifikation 
Für die Endrunde der U-17-Weltmeisterschaft 2017 qualifizierten sich 24 Mannschaften aus allen sechs Kontinentalverbänden. Als Qualifikation dienten dabei die U-16- bzw. U-17-Kontinentalmeisterschaften. Die Nationalmannschaft Indiens war als Gastgeber automatisch für die Endrunde qualifiziert.
 Der Asiatische Verband AFC hatte zusätzlich zum Startplatz von Gastgeber Indien vier weitere Startplätze für die Weltmeisterschaft. Diese wurden im Rahmen der U-16-Fußball-Asienmeisterschaft 2016 vergeben, welche im September und Oktober 2016 in Indien stattgefunden hat.
 Der Afrikanische Verband CAF hatte vier Startplätze für die Weltmeisterschaft. Diese wurden im Rahmen der U-17-Fußball-Afrikameisterschaft 2017 vergeben, welche im Mai 2017 in Gabun stattgefunden hat.
 Der Nord- und Mittelamerikanische Verband CONCACAF hatte vier Startplätze für die Weltmeisterschaft. Diese wurden im Rahmen der CONCACAF U-17-Meisterschaft 2017 vergeben, die im April und Mai 2017 in Panama stattgefunden hat.
 Der Fußballverband Ozeaniens hatte zwei Startplätze für die Weltmeisterschaft. Diese wurden im Rahmen der U-17-Fußball-Ozeanienmeisterschaft 2017 vergeben, welche im Februar 2017 in Tahiti stattgefunden hat.
 Der Europäische Verband UEFA hatte fünf Startplätze für die Weltmeisterschaft. Diese wurden im Rahmen der U-17-Fußball-Europameisterschaft 2017 vergeben, die im Mai 2017 in Kroatien stattgefunden hat.

Qualifizierte Mannschaften

DFB-Auswahl 
Trainer: Christian Wück (* 9. Juni 1973)

Vorrunde

Auslosung 
Die Auslosung der Gruppen fand am 7. Juli 2017 in Mumbai statt. Dabei wurden die 24 Mannschaften in sechs Gruppen à vier Mannschaften gelost.

Modus 
Die Vorrunde wurde in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die Gruppensieger und Zweitplatzierten, sowie die vier besten Gruppendritten, qualifizierten sich für das Achtelfinale. Die Platzierungen der Mannschaften wurden nach folgenden Kriterien ermittelt:
 a. Anzahl Punkte aus allen Gruppenspielen
 b. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 c. Anzahl der in allen Gruppenspielen erzielten Tore

Schnitten zwei oder mehr Teams nach den Kriterien a.-c. gleich ab, so wurde die endgültige Platzierung nach den weiteren Kriterien ermittelt:
 d. Anzahl Punkte aus den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams in den Gruppenspielen
 e. Tordifferenz aus den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams in den Gruppenspielen
 f. Anzahl der in den Direktbegegnungen der punktgleichen Teams in den Gruppenspielen erzielten Tore
 g. Anzahl Punkte aus der Fairplay-Wertung, ermittelt anhand der Anzahl gelber und roter Karten in allen Gruppenspielen mit folgenden Abzügen (erste gelbe Karte = −1 Punkt, zweite gelbe Karte/gelb-rote Karte = −3 Punkte, rote Karte = −4 Punkte, gelbe und rote Karte = −5 Punkte)
 h. Losentscheid durch die FIFA-Organisationskommission

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Rangliste der Gruppendritten 
Die vier besten Gruppendritten wurden anhand folgender Kriterien ermittelt:
 a. Anzahl Punkte aus allen Gruppenspielen
 b. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 c. Anzahl der in allen Gruppenspielen erzielten Tore
 d. Anzahl Punkte aus der Fairplay-Wertung, ermittelt anhand der Anzahl gelber und roter Karten in allen Gruppenspielen mit folgenden Abzügen (erste gelbe Karte = −1 Punkt, zweite gelbe Karte/gelb-rote Karte = −3 Punkte, rote Karte = −4 Punkte, gelbe und rote Karte = −5 Punkte)
 e. Losentscheid durch die FIFA-Organisationskommission

Einordnung der qualifizierten Gruppendritten in das Achtelfinale 
Die Zuordnung der für das Achtelfinale qualifizierten Gruppendritten zu den vier vorher festgelegten Achtelfinalspielen mit Gruppendritten hing davon ab, aus welchen Gruppen sich die Dritten qualifizierten. Für jede der 15 Möglichkeiten legt eine Tabelle in den offiziellen Regularien die unten stehende Zuordnung fest. Diese berücksichtigt, dass Mannschaften, die bereits in der Vorrunde gegeneinander spielten, gegebenenfalls nicht vor dem Halbfinale erneut aufeinander treffen konnten.

Finalrunde

Spielplan 

E Sieg im Elfmeterschießen

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend aufgelistet sind die besten Torschützen der Endrunde. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl der geschossenen Tore, bei gleicher Trefferzahl sind die Vorlagen und danach die Spielminuten ausschlaggebend.

Gesperrte Spieler 
Die folgenden Spieler wurden auf Grund einer Roten, einer Gelb-roten oder zweier Gelber Karten in unterschiedlichen Partien für ein oder mehr Spiele gesperrt:

Schiedsrichter 
Am 18. August 2017 gab die FIFA die Schiedsrichter bekannt, die für die U-17-Weltmeisterschaft nominiert wurden. Die Liste umfasste 21 Schiedsrichter aller sechs Kontinentalverbände. Neben den 42 Schiedsrichterassistenten wurden sieben Schiedsrichterinnen berufen, die als unterstützende Schiedsrichter eingesetzt wurden. Erstmals nominierte die FIFA somit Frauen als Schiedsrichterinnen für ein Männerturnier.

Weblinks 
 Offizielle Seite der FIFA zur U-17-Weltmeisterschaft 2017
 Reglement der FIFA zur U-17-Weltmeisterschaft 2017

Einzelnachweise 

2017
Fußballveranstaltung 2017
Fußball (Indien)
Sportveranstaltung in Indien